Богородицкий сельсовет

Липецкая область 
 Богородицкий сельсовет Добринского района

Орловская область 
 Богородицкий сельсовет Хотынецкого района

Ростовская область 
 Богородицкий сельсовет Песчанокопского района (преобразован в 2000-х в сельское поселение)

Рязанская область 

Преобразованы в конце 1990-х в сельские округа.

 Богородицкий сельсовет Милославского района
 Богородицкий сельсовет Ухоловского района

Тульская область 

 Богородицкий сельсовет Богородицкого района